Le mot absolution vient du verbe absoudre et signifie être pardonné de ses fautes.

Droit
L'absolution inconditionnelle est un acquittement.
L'absolution conditionnelle est synonyme de libération conditionnelle.

Religion (christianisme) 

 Absolution (christianisme), un concept dans le christianisme.
 L'absolution collective, reçue dans le cadre d'une célébration collective du sacrement de réconciliation.

Œuvres 

musique
 , album de Muse sorti le  ;
 Absolution, chanson du groupe suédois Ghost, sur l'album Meliora ;

cinéma
 , film britannique d'Anthony Page sorti en 1978 ;
 , film allemand de Markus Sehr sorti en 2007 ;
 , film américano-ukraino-roumain de Keoni Waxman sorti en 2015 ;

télévision
 Absolution, téléfilm canadien diffusé en 2006 ;

littérature et bande dessinée
 , roman d'Olaf Olafsson publié en 1994 ;
 Absolution, nouvelle de F. Scott Fitzgerald publiée en 1924 ;
 Absolution, roman graphique américain dans l'univers de Batman ;
 L'Absolution, ouvrage d'Ayman al-Zawahiri (2008).

Référence 

Homonymie de titre